Algérien (französisch für „Algerier“) ist der Name folgender Schiffe der französischen Marine:

 Algérien (Schiff, 1917), Zerstörer der Arabe-Klasse
 Algérien (Schiff, 1943), Fregatte